CART sezona 1996 je bila devetnajsta sezona serije CART, ki je potekala med 3. marcem in 8. septembrom 1996.

Dirkači in moštva

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači 

1996 v športu
1996